Neusiedl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bezirk Neusiedl am See, Burgenland

 Neusiedl am See, Bezirkshauptstadt im Burgenland
 Neusiedl an der Zaya, Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Neusiedl bei Güssing, Katastralgemeinde der Gemeinde Kukmirn, Burgenland
 Neusiedl am Walde, Katastralgemeinde der Gemeinde Grünbach am Schneeberg, Niederösterreich 
 Neusiedl bei Grillenberg, Katastralgemeinde der Gemeinde Hernstein, Niederösterreich
 Neusiedl (Gemeinde Langenrohr), Katastralgemeinde von Langenrohr, Niederösterreich
 Neusiedl (Gemeinde Nußdorf), Katastralgemeinde von Nußdorf ob der Traisen, Niederösterreich
 Neusiedl am Feldstein, eine Katastralgemeinde der Gemeinde Raxendorf, Niederösterreich
 Neusiedl bei Pfaffenhof, andere Katastralgemeinde der Gemeinde Raxendorf, Niederösterreich
 Neusiedl am Steinfeld, Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Egyden am Steinfeld, Niederösterreich
 Neusiedl (Gemeinde Waidmannsfeld), Katastralgemeinde von Waidmannsfeld, Niederösterreich
 Neusiedl (Gemeinde Weinzierl am Walde), Katastralgemeinde von Weinzierl, Niederösterreich
 Neusiedl (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl, Niederösterreich
 Neusiedl (Gemeinde Hartl), Ortsteil der Gemeinde Hartl (Steiermark) in der Steiermark
 Neusiedl (Gemeinde Lassing), Ortschaft der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark

sowie:
 Novosedly na Moravě, Gemeinde im Okres Břeclav in Tschechien
 Neusiedl bei Krems, Wüstung
Siehe auch:
 Gramatneusiedl, Groß-Neusiedl, Klein-Neusiedl, Kottingneusiedl, Potzneusiedl, Stixneusiedl
 Neusiedel
 Neue Siedlung